Александр Скрипченко:
 Скрипченко, Александр Васильевич (1921—2007) — советский и украинский психолог, доктор психологических наук, профессор, автор многочисленных трудов по общей и педагогической психологии, член АПН Украины.
 Скрипченко, Александр Вячеславович (род. 1991) — молдавский футболист.